Plaats in Indonesië
 Tedunan (Semidang Alas Maras), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Tedunan (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Tedunan (Kedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java
 Tedunan (Wedung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java